Barra oder La Barra steht für folgende geographischen Objekte:

in Brasilien:
 Barra (Bahia), Gemeinde in Bahia
 Barra (Salvador), Stadtteil von Salvador
 Barra do Garças, Gemeinde in Mato Grosso
 Barra Mansa, Gemeinde im Bundesstaat Rio de Janeiro
 Barra da Tijuca, Stadtteil von Rio de Janeiro
 Barra Velha, Stadt in Santa Catarina
 Bistum Barra do Garças
 Leuchtturm Barra in Barra, Salvador

in anderen Ländern:
 Barra Airport, Flughafen auf Barra, Äußere Hebriden
 Barra (Gambia), Ort in Gambia 
 Barra (Insel), Insel der Äußeren Hebriden, Schottland
 Barra (Macau), Stadtteil von Macau, China
 Barra (Neapel), Stadtteil von Neapel, Italien

 Gougane Barra, Siedlung im County Cork, Irland
 Lake Barra, See in der Region West Coast, Neuseeland
 La Barra (Uruguay), Ort in Maldonado, Uruguay
 Nationalpark Barra Honda, Nationalpark in Costa Rica
 Praia da Barra, Vorort von Gafanha da Nazaré, Portugal

Barra ist der Familienname folgender Personen:
 Barra bint Samaw'al, Schwiegermutter von Mohammed
 Allister Barra (* 1987), seychellischer Fußballschiedsrichter
 Antonio Varas de la Barra (1817–1886), chilenischer Politiker
 Carlos Barra (* 1968), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Cormac de Barra (* 1972), irischer Musiker
 Declan de Barra, irischer Sänger und Songwriter 
 Didier Barra, eigentlicher Name von Desiderio Monsù, französischer Maler, siehe Monsù Desiderio
 Francisco León de la Barra (1863–1939), mexikanischer Politiker
 Gianfranco Barra (* 1940), italienischer Schauspieler
 Jean-Pierre Barra (* 1939), belgischer Sprinter
 Johannes Barra (1581–1634), niederländischer Kupferstecher und Maler
 Jordi Barra (* 1978), andorranischer Fußballspieler
 Mary Barra, (* 1961), US-amerikanische Managerin
 Michele Barra (1952–2013), Schweizer Politiker
 Peadar de Barra, irischer Name von Peter Barry (Politiker) (1928–2016), irischer Politiker
 Rafael de la Barra Tagle (* 1930), chilenischer Ordensgeistlicher
 Ray Barra (* 1930), US-amerikanischer Tänzer und Choreograf 

Barra oder La Barra steht für:
 Barra (Einheit), portugiesisches Längenmaß
 La Barra (Band), argentinische Band 

Siehe auch:
 Barra Head
 Barra Point
 Punta Barra, Landspitze auf King George Island, Südliche Shetlandinseln
 Bara